«Что?! Нет пива?» () — кинокомедия режиссёра Эдварда Седжвика с участием Бастера Китона.

Сюжет 
Незадолго до отмены в Америке «сухого закона» двое друзей: кроткий таксидермист (Китон) и общительный парикмахер (Дуранте) решили открыть собственную пивоварню. Это привело к конфликту, как с полицией, так и с местными гангстерами.

В ролях 
 Бастер Китон — Элмер Дж. Баттс
 Джимми Дуранте — Джимми Поттс
 Роско Эйтс — Шульц
 Филлис Бэрри — Гортензия
 Сидни Брейси — доктор Смит
 Генри Арметта — Тони
 Джон Мильян — Бутч Лорадо
 Эдвард Брофи — Спайк Моран

Ссылки 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1933 года
Фильмы Эдварда Седжвика